Jordi Busquets (Barcelona, 1965), dissenyador industrial.
 Jordi Busquets Rovira (Puig-reig, 1972), músic.